Karabin dowolny, drużynowo (pełna nazwa: Karabin dowolny, 400 m, 600 m, 800 m, drużynowo), był jedną z konkurencji strzeleckich rozegranych podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 1924 w Paryżu.

Każda drużyna liczyła po pięciu zawodników. Każdy zawodnik oddawał po 30 strzałów (10 z odległości 400 m; 10 z 600 m i 10 z 800 m) i maksymalnie mógł zdobyć 150 pkt. Tym samym drużyna oddawała 150 strzałów i maksymalnie mogła zdobyć 750 pkt. Zawody odbyły się w dniach 26–27 czerwca 1924 r.

Linki zewnętrzne

Bibliografia 
 

Strzelectwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1924